Esistono più comuni francesi con questo nome

Coulanges – Allier
Coulanges – Loir-et-Cher